A 2010–2011-es olasz labdarúgó-bajnokság a Serie A 79. kiírása. A szezonban a másodosztályból feljutott 3 csapat vesz részt valamint az előző szezon első 17 helyezettje.

Csapatok

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 Atalanta BC
 AC Siena
 AS Livorno Calcio

Feljutott csapatok 
A következő csapatok jutottak fel a másodosztály előző idényéből:
 US Lecce
 AC Cesena
 Brescia Calcio

Az induló csapatok

Vezetőedző-váltások

Szezon előtti vezetőedző-változások

Szezon közbeni vezetőedző-változások

A bajnokság állása

Helyezés fordulónként

Kereszttábla

Gólszerzők

Nemzetközi kupaszereplések

2010–2011-es UEFA-bajnokok ligája 
 Rájátszás:
 Werder Bremen 5–4 Sampdoria (3–1, 2–3 (hu.); továbbjutott a Werder Bremen 5–4-es összesítéssel, a Sampdoria bejutott az Európa-liga csoportkörébe)

 Csoportkör:

 A csoport:
 Twente – Internazionale  (2–2, 0–1)
 Werder Bremen  – Internazionale   (0–4, 3–0)
 Tottenham Hotspur  – Internazionale   (3–4, 3–1)
Az Internazionale a csoportjában a második helyen végzett és továbbjutott.

 E csoport:
 Bayern München – Roma  (2–0, 2–3)
 CFR Cluj  – Roma   (1–2, 1–1)
 FC Basel  – Roma   (3–1, 2–3)
A Roma a csoportjában a második helyen végzett és továbbjutott.

 G csoport:
 Auxerre – Milan  (0–2, 0–2)
 Ajax  – Milan   (1–1, 2–0)
 Real Madrid  – Milan   (2–0, 2–2)
A Milan a csoportjában a második helyen végzett és továbbjutott.

 Egyenes kieséses szakasz:

 Nyolcaddöntő:
 Tottenham Hotspur   – Milan    (1–0, 0–0; továbbjutott a Tottenham Hotspur 1–0-s összesítéssel)
 Sahtar Doneck   – Roma    (3–2, 3–0; továbbjutott a Sahtar Doneck 6–2-es összesítéssel)
 Bayern München   – Internazionale    (1–0, 2–3; továbbjutott az Internazionale 3–3-as összesítéssel, idegenben lőtt több góllal)

2010–2011-es Európa-liga 
 Harmadik selejtezőkör:
 Shamrock Rovers – Juventus (0–2, 0–1;  továbbjutott a Juventus 3–0-s  összesítéssel)

 Rájátszás:
 NK Maribor – Palermo (0–3, 3–2; továbbjutott a Palermo 5–3-as összesítéssel)
 IF Elfsborg – Napoli (0–1, 0–2; továbbjutott a Napoli 3–0-s összesítéssel)
 Sturm Graz – Juventus (1–2, 0–1; továbbjutott a Juventus 3–1-es összesítéssel)

 Csoportkör:

 A csoport:
 Lech Poznań – Juventus (3–3, 1–1)
 Manchester City – Juventus (1–1, 1–1)
 Red Bull Salzburg – Juventus (1–1, 0–0)
A Juventus a csoportjában a harmadik helyen végzett és kiesett.

 F csoport:
 Sparta Praha – Palermo (3–2, 2–2)
 Lausanne-Sport – Palermo (0–1, 0–1)
 CSZKA Moszkva – Palermo (3–0, 3–1)
A Palermo a csoportjában a harmadik helyen végzett és kiesett.

 I csoport:
 PSV Eindhoven – Sampdoria (1–1, 2–1)
 Debreceni VSC – Sampdoria (0–1, 2–0)
 Metaliszt Harkiv – Sampdoria (2–1, 0–0)
A Sampdoria a csoportjában a harmadik helyen végzett és kiesett.

 K csoport:
 FC Utrecht – Napoli (0–0, 3–3)
 Steaua București – Napoli (3–3, 0–1)
 Liverpool – Napoli (0–0, 3–1)
A Napoli a csoportjában a második helyen végzett és továbbjutott.

 Egyenes kieséses szakasz:

 A legjobb 16 közé jutásért:
 Villarreal    – Napoli    (0–0, 2–1; továbbjutott a Villarreal 2–1-es összesítéssel)

Összesítés

Kapcsolódó szócikkek
2010–2011-es Serie B
2010–2011-es olasz kupa

Serie A szezonok
olasz 1